Кехотское сельское поселение или муниципальное образование «Кехотское» — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в Холмогорском муниципальном районе Архангельской области России.

Соответствует административно-территориальной единице в Холмогорском районе — Кехотскому сельсовету.

Административный центр — деревня Марковская.

География 
Сельское поселение находится на севере Холмогорского района, на левом берегу реки Северная Двина, при впадении в неё Кехты, и на острове Кехотский.

История 
Муниципальное образование было образовано в 2006 году. 

По постановлению ВЦИК от 10 февраля 1931 года в состав Холмогорского района вошёл Кехотский сельсовет упразднённого Архангельского района Северного края.

Население

Состав сельского поселения

См. также 
 Список населённых пунктов Холмогорского района
 Административно-территориальное деление Архангельской области

Примечания

Ссылки 
 В Кехте богатого урожая не ждут 

 Законодательство 
 Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» (текущая редакция от 15.02.2010, возможность просмотра всех промежуточных редакций), (первоначальная редакция от 2004 года) 

 История 
 Археологические стоянки (Холмогорский район)
 Подчинённые пункты Кехотского сельсовета // Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах 

 Карты 
 [mapq37.narod.ru/map1/iq37128129130.html Топографическая карта Q-37-128,129,130. Архангельск — 1 : 100 000]
 Кехотское поселение на Wikimapia 

Упразднённые муниципальные образования Холмогорского района
Упразднённые сельские поселения Архангельской области